John L. Hart House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 John L. Hart House (Hartsville, South Carolina), NRHP-ID 83003843
 John L. Hart House (Springville, South Carolina), NRHP-ID 85003138